Barbara Habsburżanka (ur. 30 kwietnia 1539, zm. 19 września 1572 w Ferrarze) – arcyksiężniczka Austrii, księżniczka Czech i Węgier oraz poprzez małżeństwo księżna Ferrary, Modeny i Reggio.

Urodziła się jako ósma córka (jedenaste z piętnaściorga dzieci) arcyksięcia Austrii, króla Niemiec, Czech i Węgier oraz przyszłego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Ferdynanda I i jego żony królowej Anny Jagiellonki. Po śmierci ojca kolejnym cesarzem został starszy brat Barbary Maksymilian II (już za życia Ferdynanda I został koronowany na króla rzymskiego, Czech oraz Węgier).

5 grudnia 1565 w Ferrarze poślubiła owdowiałego 21 kwietnia 1561 po śmierci księżnej Lukrecji de Medici księcia Ferrary, Modeny i Reggio Alfonsa II d’Este, zostając jego drugą żoną. Para nie miała dzieci.

Bibliografia 
 thepeerage.com 
 genealogy.euweb.cz

Przypisy 

Habsburgowie
Urodzeni w 1539
Zmarli w 1572
Żony władców